Eric, (o también Éric, Erik, Erick, Eirik, Eirík, Eiríkr, Erich etc.) es un nombre propio común.

Eric puede también referirse a:

 Eric, película de 1975.
 Eric, or, Little by Little(en), novela de Frederic W. Farrar.
 Eric, novela de la saga del Mundodisco de Terry Pratchett.
 Eric, California, en el Condado de Kern en Estados Unidos.
 Eric Python IDE(en), entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación Python.
 Education Resources Information Center, base de datos especializada en educación.
 Erik, un álbum de Erik Rubin
 Tormenta Tropical Erick, cualquiera de los muchos ciclones tropicales del Pacífico Nororiental.
 Eric Jiménez, batería de los grupos granadinos Los Planetas, Lagartija Nick y Napoleón Solo.